

Codici 
 OKO – codice aeroportuale IATA della Yokota Air Base, Giappone

Altro 
 Oko – sistema satellitare di sorveglianza militare russo e in precedenza sovietico
 OKO – coppia di grattacieli russi